Kutikula (lat. cuticula - kožica) je lahko:
 V botaniki je kutikula najbolj zunanja plast, ki prekriva listno povrhnjico - glej kutikula (rastlina).
 Pri živalih in ljudeh je kutikula sloj na celicah povrhnjice ali celicah, ki so nastale iz epitelijskih celic. Ta plast nastane kot izloček celic povrhnjice ali drugih celic (na primer lasna kutikula, zobna kutikula ...).
 Poroženela vrhnja plast celic pri členonožcih, ki daje telesu obliko in obstojnost in jo praviloma izločajo celice povrhnjice. Glej zunanji skelet.